Волкерс — фамилия. Известные носители:
 Волкерс, Вим (1899—1990) — нидерландский футболист и тренер.
 Волкерс, Ян Хендрик (1925—2007) — писатель и скульптор.